Bosznia-Hercegovina
 Ugarci, a falu Bosanski Grahovo községben, Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Ugarci, a falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Ugarci, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében